Saleva ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Saleva (* 1995), finnischer Leichtathlet
 Henry Saleva (* 1951), finnischer Eishockeyspieler